Lestwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sigismund von Lestwitz (1710–1779), deutscher Offizier und Freimaurer
 Hans Sigismund von Lestwitz (1718–1788), preußischer Generalmajor der Infanterie
 Helene Charlotte von Friedland, geb. von Lestwitz, brandenburgische Adlige und fortschrittliche Gutsherrin
 Johann Georg von Lestwitz (1688–1767), preußischer Generalleutnant der Infanterie